Żylajewo () – nazwa toponimów w Rosji

 Żylajewo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Żylajewo – wieś w obwodzie orłowskim

Zobacz także 
 Żylance – wieś na Białorusi

Strony ujednoznaczniające